Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Ivan Lendl 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Mike Cahill /  Colin Dowdeswell (primo turno)

 Jan Kodeš /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (quarti di finale)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1980